Alien ( für Fremder, Ausländer) steht für:
 außerirdisches Leben, umgangssprachlich, aus dem Englischen
 Alien (Band), schwedische Melodic-Rock-Band
 Nutzungsart des WLAN-Internetzugangs von FON, siehe Fon (Unternehmen)#Alien
 Alien (Filmreihe), US-amerikanische Science-Fiction-Reihe
Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, Film von Ridley Scott aus dem Jahr 1979
 Aliens – Die Rückkehr, Film von James Cameron aus dem Jahr 1986
 Alien 3, Film von David Fincher aus dem Jahr 1992
 Alien – Die Wiedergeburt, Film von Jean-Pierre Jeunet aus dem Jahr 1997
 Alien: Covenant, Science-Fiction-Film des Regisseurs Ridley Scott aus dem Jahr 2017
 Alien Trilogy, Computerspiel nach der Filmreihe aus dem Jahre 1996
 Alien: Isolation, Computerspiel aus dem Jahre 2014, basierend auf dem Film Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt
 Alien: In den Schatten, Hörspiel, welches zwischen den ersten beiden Filmen spielt
 Alien, die Saat des Grauens kehrt zurück, Film von Ciro Ippolito aus dem Jahr 1980

alien steht für:
 alien (Software), Unix-Konvertierungsprogramm

Aliens steht für:
 Aliens – Die Rückkehr, Film von James Cameron aus dem Jahre 1986
 Aliens (Comic)
 Aliens: Colonial Marines, Computerspiel aus dem Jahre 2013, basierend auf dem Film Aliens – Die Rückkehr
 The Aliens, sechsteilige britische Fernsehserie

Siehe auch:
 Alien vs. Predator
 Enemy Alien, im englischen Sprachraum etwa feindlicher Ausländer 
 Ellen Allien
 Rabatt auf Alienzubehör